Палашкино — название населённых пунктов в России:

 Палашкино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Палашкино — деревня в Рузском районе Московской области.